

Соціалістічеський — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Соціалістічеський — селище, Орічівський район, Кіровська область